Le terme intérieur peut désigner : 
 En mathématiques, l'intérieur est une notion de topologie.
 L'intérieur ou ailier fort est l'un des cinq postes habituels au basket-ball.
  : ministère chargé de veiller au bon fonctionnement des affaires de politique intérieure, et qui chapeaute en particulier l'administration et la police.
 L'Intérieur (en anglais ) est le nom de la région centrale de la province de Colombie-Britannique au Canada.
 Intérieur ou Le Viol est un tableau peint par Edgar Degas entre 1868 et 1869.
 Intérieur ou La Fermière est un tableau peint par Joan Miró entre 1922 et 1923.
 Intérieur est une pièce de théâtre en un acte du dramaturge belge Maurice Maeterlinck écrite en 1895.
 Lors de la Première Guerre mondiale, l'Intérieur désignait en France l'ensemble du territoire en dehors de celui contrôlé directement par l'armée (près des lignes de front).
l'architecture d'intérieur, métier de l'architecte d'intérieur.